Maria este un prenume feminin des întâlnit în România. Diminutivele sale sînt: Marioara, Maricica (sau regionalismele: Mărioara, Măricica).
În alte culturi poate fi și un nume de botez bărbătesc.
Provine din ebraicul Miriam, sau aramaicul Mariam. 
Semnificația numelui nu a fost stabilită cu certitudine, dar la origine poate fi un nume egiptean, probabil „mry” (îndrăgită) sau „mr” (dragoste, stăpână, doamnă respectabilă sau doamnă îndrăgită) și înseamnă „copil dorit” sau „aleasă, iubită de Dumnezeu”.
A fost un nume cunoscut în Europa chiar și înaintea răspândirii creștinismului.

Personaje biblice 

 Maria, mama lui Isus Cristos, figură centrală a creștinismului,
 Maria din Magdala cunoscută și ca Maria Magdalena,
 Maria din Betania, sora lui Lazăr.

Regalitate

Personalități din România 

 Maria de România, Regina Iugoslaviei (1900-1961), soția regelui Alexandru I al Iugoslaviei, fiica regelui Ferdinand al României
 Principesa Maria de România (n. 1964), fiica cea mai mică a Regelui Mihai
 Maria Tescanu Rosetti, soția prințului Mihail G. Cantacuzino și a lui George Enescu

Altele 

 Maria Sibylla Merian (1647-1717), naturalist, entomolog și ilustrator știintific german
 Teatrul "Maria Filotti" Brăila
 María, Spania, municipalitate din provincia Almería, Andaluzia, Spania,

Nume asemănătoare 
Mary (din engleză)

Mariana

Vezi și 
 Marița (dezambiguizare)
 Mariana (dezambiguizare)
 Maricica — caută „Maricica”
 Mărioara — caută „Mărioara”
 Măriuță (nume de familie) —

Legături externe 

 SĂRBĂTOARE. Peste două milioane de români poartă numele Sfintei Maria, 15 august 2012, Petrișor Cană, Evenimentul zilei

Nume proprii
Prenume feminine